Владѝслав Курашкѐвич () е полски езиковед полонист и славист, диалектолог, професор, преподавател в Люблинския католически, Вроцлавския и Познанския университет. По време на Втората световна война е затворник в концентрационен лагер „Заксенхаузен“. Носител на Командорски кръст на Ордена на Възраждане на Полша.

Трудове 
 Studia nad polskimi samogłoskami nosowymi (1932)
 Gramoty halicko-wołyńskie z XIV–XV wieku (1934)
 Pochodzenie polskiego języka wświetle wyników dialektologii historycznej (1953)
 Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej (1954)
 Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze (1957)
 Szkice ojęzyku M. Reja (1960)
 Podstawowe wiadomości zgramatyki historycznej języka polskiego (1970)
 Polski język literacki (1986)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски полонисти
Полски диалектолози
Възпитаници на Лвовския университет
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Люблинския католически университет
Преподаватели във Вроцлавския университет
Преподаватели в университет „Адам Мицкевич“
Членове на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Доктор хонорис кауза на Варшавския университет
Доктор хонорис кауза на Университет „Адам Мицкевич“
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Затворници в концентрационен лагер „Заксенхаузен“
Починали в Познан
Погребани на Юниковското гробище